Elena est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
 Elena, forme italienne, bretonne, espagnole ou russe, notamment, du prénom Hélène.

Patronyme

 Giuseppe Elena (1801-1867), peintre et graveur italien ;
 Daniel Elena, un copilote de rallye automobile monégasque ;
 , femme politique espagnole.

Toponyme 

 Elena (le nom étant écrit ), ville bulgare de l'obchtina d'Elena, située dans l'oblast de Veliko Tarnovo.

Titre 

Elena, film français de Philippe Ducrest (1960) ;
Elena, film russe d'Andreï Zviaguintsev (2011) ;
, film brésilien de Petra Costa (2012).

Patronyme hispanique